Messier 74 (M74), een object aan de sterrenhemel
Een verkeersweg:
M74 (Groot-Brittannië)